El término FAMI puede designar a:<p>

 Famitsu una revista de videojuegos;

 la Federación de Asociaciones Mexicanas de Informática, AC.